Jentsje Popma (1921-2022), Nederlands kunstenaar
 Klaas Johan Popma (1903-1986), Nederlands filosoof
 Ron Popma (1941), Nederlands atleet en golfer